Хуан Гутијерез има више значења:

 Хуан Гутијерез (Санта Марија Хадани), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Хуан Гутијерез (Густаво Дијаз Ордаз), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику